Начало слова (; ), анлаут (), инициаль — позиция звука, а также сам звук или их последовательность звуков в начале слова. Обычно подчиняются определённым морфонологическим закономерностям. При этом в фонетике не рассматривается морфологическое и лексическое значение позиции, которая является чистой абстрактной характеристикой.

Примеры 
Восточнославянское о- в анлауте часто соответствует западнославянскому е-: , .

См. также 
 Исход слова
 Середина слова

Примечания 

Фонетика